Westhuizen ist der Familienname folgender Personen:

 Johann van der Westhuizen (* 1952), südafrikanischer Jurist und Verfassungsrichter
 Joost van der Westhuizen (1971–2017), südafrikanischer Rugbyspieler
 Kaone van der Westhuizen (* 1994), botswanischer Fußballspieler
 Mckyla van der Westhuizen (* 2004), südafrikanische Leichtathletin

Siehe auch:

 Westhuyzen